Большие пожары:
 «Большие пожары» — советский коллективный роман, опубликованный в журнале «Огонёк» в 1927 году
 «Большие пожары» — повесть Константина Ваншенкина о пожарниках-парашютистах, опубликованная в 1964 году